Brożek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Brożek, un village dans la voïvodie de Lubusz

Patronymie

 Paweł Brożek (1983- ), un footballeur international polonais.
 Piotr Brożek (1983- ), un footballeur professionnel polonais.
 Jan Brożek (1585–1652), un mathématicien, astronome polonais
 Miroslaw Brożek (1942- ), acteur connu sous le nom de Jean Blaise